Рада народних представників (Крим)
 Рада народних представників (Індонезія)